Arma Christi (lat. ‚Waffen Christi‘) bezeichnet:

 die Leidenswerkzeuge der Passion Jesu Christi
 ein Album der norwegischen Band Urgehal, siehe Arma Christi (Album)